Drom est une commune de l'Ain ;
 Voir aussi : Démographie de Drom
 DROM est l'acronyme de Département et Région d'Outre-Mer ;